Kacjaryna Dzehalevič e Lesja Curenko erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Tatarstan Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ekaterina Ivanova e Andreja Klepač che hanno battuto in finale Vitalija D'jačenko e Aleksandra Panova per walkover.

Teste di serie 

 Vitalija D'jačenko /  Aleksandra Panova (finale, ritiro)
 Ekaterina Ivanova /  Andreja Klepač (campionesse)

 Evgenija Rodina /  Valerija Solov'ëva (semifinali) 
 Tetjana Arefyeva /  Evgenija Paškova (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Tatarstan Open 2011